Paradrina noctivaga är en fjärilsart som beskrevs av Bell 1863. Paradrina noctivaga ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
noctivaga